Les Authieux ist Name oder Namensbestandteil mehrerer französischer Gemeinden:
 Les Authieux im Département Eure
 Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen im Département Seine-Maritime
 Les Authieux-du-Puits im Département Orne
 Les Authieux-sur-Calonne im Département Calvados

ehemalige französische Gemeinde:
 Les Authieux-Papion im Département Calvados